La Supercoppa italiana 2020 si è svolta dal 29 agosto al 6 settembre 2020: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la terza consecutiva, all'.

Regolamento 
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali (a cui è direttamente qualificata l' in quanto vincitrice della Coppa Italia 2019-20), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2020
 2020